Selkäletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Selkäletto (ö i Oulunkaari, lat 65,30, long 24,87), Norra Österbotten, 
 Selkäletto (ö, lat 65,28, long 25,30), Norra Österbotten, 
 Selkäletto (ö i Oulunkaari, lat 65,43, long 25,34), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar